Hobbs-Gletscher ist der Name folgender Gletscher in der Antarktis:

 Hobbs-Gletscher (Ostantarktika) im ostantarktischen Viktorialand
 Hobbs-Gletscher (Westantarktika) auf der westantarktischen James-Ross-Insel